Sint-Pietersziekenhuis (Brussel)
 Sint-Pietersziekenhuis (Leuven)